Copenhagen Towers har flere betydninger:

 Copenhagen Towers (klub) – en klub, der spiller amerikansk fodbold
 Copenhagen Towers - North Tower – et kontorhøjhus i Ørestad på Vestamager i København
 Crowne Plaza Copenhagen Towers – et hotel beliggende i Ørestad